У квалификацијама за Светско првенство у фудбалу 1994. се 37 европских репрезентација боре за 12 места на првенству које ће се одржати у САД. Репрезентација Немачке се директно квалификовала на првенство као бранилац титуле. Квалификације су почеле 22. априла 1992. године а завршиле се 17. новембра 1993.

Систем такмичења 
У првом кругу репрезентације су постављене у четири групе од шест екипа, једну од пет и једну од седам. Победници група и другопласирани из група се директно квалификују за светско првенство. Бодови који те репрезентације у првом кругу освоје у утакмицама са репрезентацијама које ће завршити на последњем месту у групама се неће узимати у обзир при рангирању најбољих осам дугопласираних (ово не важи за репрезентације из групе која се буде састојала од шест екипа).

Уколико две репрезентације имају једнак број бодова, поредак се одређује:
 Гол-разликом из свих утакмица у групи
 Већим бројем постигнутих голова у групи
 Већим бројем бодова из међусобних утакмица
 Гол-разликом из међусобних утакмица
 Већим бројем постигнутих голова у међусобним утакмицама
 Извлачењем или разигравањем (уколико га одобри ФИФА)

Жреб 
Жреб је одржан 8. децембра 1991.

Резиме

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 као Западна Немачка,
 <div id="4">4 као Совјетски Савез.

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5 

Репрезентација СР Југославије је избачена из квалификација након што су јој уведене санкције од стране Уједињених нација због мешања у рату у Босни и Херцеговини.

Група 6

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1994.
 Светско првенство у фудбалу 1994.

Референце

Спољашње везе 
 Европске квалификације  
 Распоред и резултати

Чланци на ијекавици
УЕФА
1994
Сезона 1993/94. у УЕФА такмичењима